

Земляна — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Земляна — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область